Sven Ohlsson può riferirsi a:
Sven Johan August Ohlsson (1886-1961) - lottatore svedese
Sven Ohlsson (1888-1947) - calciatore svedese

Pagine correlate
Sven Olsson